Osoby:
 Eberhard van der Laan - niderlandzki polityk
 Hans van der Laan - niderlandzki mnich
 Lousewies van der Laan - niderlandzka polityk
 Shalisa van der Laan - niderlandzka piosenkarka

Inne:
 (2823) van der Laan - planetoida

Zobacz też:
 Lahn